Боре́ц обма́нчивый, или Борец изогнутоклю́вый () — травянистое растение семейства , вид рода .

Распространение и экология 
Родина — Сибирь, Монголия. На Алтае встречается юго-западнее Горно-Алтайска и на горе Шебалихе, в кедровом лесу и в верховье реки Арыгем, притоке Карагора.

Растёт на альпийских и субальпийских лугах, замшелых скалах.

Ботаническое описание 
Клубни короткие, 10—15 мм длиной и 5 мм толщиной, сросшиеся в цепочку. Стебли 30—60(90) см высотой, прямые, в нижней части голые, в соцветии с рассеянными короткими простыми волосками или голые.

Пластинки листьев 7—13 см шириной, сверху волосистые, почти до основания пальчато-черырёх- или пятираздельные на ромбические, в верхней части надрезанно-зубчатые доли, к основанию клиновидно суженные. Нижние листья на длинных (10—20 см) черешках, в период цветения увядающие; средние и верхние постепенно на более коротких черешках.

Кисть простая, 5—14(25) см длиной. Цветоножки волосистые. Цветки фиолетово-синие, снаружи голые. Шлем выпукло-округлый, снизу почти полого срезанный, носик длинный, 5— 7 мм длиной, горизонтально оттянутый. Нектарники с коротким загнутым шпорцем и вздутой пластинкой, 3—4 мм шириной. Тычинки голые.

Листовок три, голых.

Таксономия 
Вид Борец обманчивый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Литература

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений: аконит

Лютиковые
Флора Евразии
Декоративные садовые растения